Дополнительная расширенная латиница () — шестьдесят восьмой блок стандарта Юникод. Основная часть символов — латинские буквы с одним или несколькими основными диакритическими знаками. Также в блоке содержится несколько средневековых букв.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Дополнительная расширенная латиницаОфициальная таблица символов Консорциума Юникода 
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1E0x
| title="U+1E00: LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING BELOW" | Ḁ
| title="U+1E01: LATIN SMALL LETTER A WITH RING BELOW" | ḁ
| title="U+1E02: LATIN CAPITAL LETTER B WITH DOT ABOVE" | Ḃ
| title="U+1E03: LATIN SMALL LETTER B WITH DOT ABOVE" | ḃ
| title="U+1E04: LATIN CAPITAL LETTER B WITH DOT BELOW" | Ḅ
| title="U+1E05: LATIN SMALL LETTER B WITH DOT BELOW" | ḅ
| title="U+1E06: LATIN CAPITAL LETTER B WITH LINE BELOW" | Ḇ
| title="U+1E07: LATIN SMALL LETTER B WITH LINE BELOW" | ḇ
| title="U+1E08: LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA AND ACUTE" | Ḉ
| title="U+1E09: LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA AND ACUTE" | ḉ
| title="U+1E0A: LATIN CAPITAL LETTER D WITH DOT ABOVE" | Ḋ
| title="U+1E0B: LATIN SMALL LETTER D WITH DOT ABOVE" | ḋ
| title="U+1E0C: LATIN CAPITAL LETTER D WITH DOT BELOW" | Ḍ
| title="U+1E0D: LATIN SMALL LETTER D WITH DOT BELOW" | ḍ
| title="U+1E0E: LATIN CAPITAL LETTER D WITH LINE BELOW" | Ḏ
| title="U+1E0F: LATIN SMALL LETTER D WITH LINE BELOW" | ḏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1E1x
| title="U+1E10: LATIN CAPITAL LETTER D WITH CEDILLA" | Ḑ
| title="U+1E11: LATIN SMALL LETTER D WITH CEDILLA" | ḑ
| title="U+1E12: LATIN CAPITAL LETTER D WITH CIRCUMFLEX BELOW" | Ḓ
| title="U+1E13: LATIN SMALL LETTER D WITH CIRCUMFLEX BELOW" | ḓ
| title="U+1E14: LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON AND GRAVE" | Ḕ
| title="U+1E15: LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON AND GRAVE" | ḕ
| title="U+1E16: LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON AND ACUTE" | Ḗ
| title="U+1E17: LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON AND ACUTE" | ḗ
| title="U+1E18: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX BELOW" | Ḙ
| title="U+1E19: LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX BELOW" | ḙ
| title="U+1E1A: LATIN CAPITAL LETTER E WITH TILDE BELOW" | Ḛ
| title="U+1E1B: LATIN SMALL LETTER E WITH TILDE BELOW" | ḛ
| title="U+1E1C: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CEDILLA AND BREVE" | Ḝ
| title="U+1E1D: LATIN SMALL LETTER E WITH CEDILLA AND BREVE" | ḝ
| title="U+1E1E: LATIN CAPITAL LETTER F WITH DOT ABOVE" | Ḟ
| title="U+1E1F: LATIN SMALL LETTER F WITH DOT ABOVE" | ḟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1E2x
| title="U+1E20: LATIN CAPITAL LETTER G WITH MACRON" | Ḡ
| title="U+1E21: LATIN SMALL LETTER G WITH MACRON" | ḡ
| title="U+1E22: LATIN CAPITAL LETTER H WITH DOT ABOVE" | Ḣ
| title="U+1E23: LATIN SMALL LETTER H WITH DOT ABOVE" | ḣ
| title="U+1E24: LATIN CAPITAL LETTER H WITH DOT BELOW" | Ḥ
| title="U+1E25: LATIN SMALL LETTER H WITH DOT BELOW" | ḥ
| title="U+1E26: LATIN CAPITAL LETTER H WITH DIAERESIS" | Ḧ
| title="U+1E27: LATIN SMALL LETTER H WITH DIAERESIS" | ḧ
| title="U+1E28: LATIN CAPITAL LETTER H WITH CEDILLA" | Ḩ
| title="U+1E29: LATIN SMALL LETTER H WITH CEDILLA" | ḩ
| title="U+1E2A: LATIN CAPITAL LETTER H WITH BREVE BELOW" | Ḫ
| title="U+1E2B: LATIN SMALL LETTER H WITH BREVE BELOW" | ḫ
| title="U+1E2C: LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE BELOW" | Ḭ
| title="U+1E2D: LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE BELOW" | ḭ
| title="U+1E2E: LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS AND ACUTE" | Ḯ
| title="U+1E2F: LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS AND ACUTE" | ḯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1E3x
| title="U+1E30: LATIN CAPITAL LETTER K WITH ACUTE" | Ḱ
| title="U+1E31: LATIN SMALL LETTER K WITH ACUTE" | ḱ
| title="U+1E32: LATIN CAPITAL LETTER K WITH DOT BELOW" | Ḳ
| title="U+1E33: LATIN SMALL LETTER K WITH DOT BELOW" | ḳ
| title="U+1E34: LATIN CAPITAL LETTER K WITH LINE BELOW" | Ḵ
| title="U+1E35: LATIN SMALL LETTER K WITH LINE BELOW" | ḵ
| title="U+1E36: LATIN CAPITAL LETTER L WITH DOT BELOW" | Ḷ
| title="U+1E37: LATIN SMALL LETTER L WITH DOT BELOW" | ḷ
| title="U+1E38: LATIN CAPITAL LETTER L WITH DOT BELOW AND MACRON" | Ḹ
| title="U+1E39: LATIN SMALL LETTER L WITH DOT BELOW AND MACRON" | ḹ
| title="U+1E3A: LATIN CAPITAL LETTER L WITH LINE BELOW" | Ḻ
| title="U+1E3B: LATIN SMALL LETTER L WITH LINE BELOW" | ḻ
| title="U+1E3C: LATIN CAPITAL LETTER L WITH CIRCUMFLEX BELOW" | Ḽ
| title="U+1E3D: LATIN SMALL LETTER L WITH CIRCUMFLEX BELOW" | ḽ
| title="U+1E3E: LATIN CAPITAL LETTER M WITH ACUTE" | Ḿ
| title="U+1E3F: LATIN SMALL LETTER M WITH ACUTE" | ḿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1E4x
| title="U+1E40: LATIN CAPITAL LETTER M WITH DOT ABOVE" | Ṁ
| title="U+1E41: LATIN SMALL LETTER M WITH DOT ABOVE" | ṁ
| title="U+1E42: LATIN CAPITAL LETTER M WITH DOT BELOW" | Ṃ
| title="U+1E43: LATIN SMALL LETTER M WITH DOT BELOW" | ṃ
| title="U+1E44: LATIN CAPITAL LETTER N WITH DOT ABOVE" | Ṅ
| title="U+1E45: LATIN SMALL LETTER N WITH DOT ABOVE" | ṅ
| title="U+1E46: LATIN CAPITAL LETTER N WITH DOT BELOW" | Ṇ
| title="U+1E47: LATIN SMALL LETTER N WITH DOT BELOW" | ṇ
| title="U+1E48: LATIN CAPITAL LETTER N WITH LINE BELOW" | Ṉ
| title="U+1E49: LATIN SMALL LETTER N WITH LINE BELOW" | ṉ
| title="U+1E4A: LATIN CAPITAL LETTER N WITH CIRCUMFLEX BELOW" | Ṋ
| title="U+1E4B: LATIN SMALL LETTER N WITH CIRCUMFLEX BELOW" | ṋ
| title="U+1E4C: LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE AND ACUTE" | Ṍ
| title="U+1E4D: LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE AND ACUTE" | ṍ
| title="U+1E4E: LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE AND DIAERESIS" | Ṏ
| title="U+1E4F: LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE AND DIAERESIS" | ṏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1E5x
| title="U+1E50: LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON AND GRAVE" | Ṑ
| title="U+1E51: LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON AND GRAVE" | ṑ
| title="U+1E52: LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON AND ACUTE" | Ṓ
| title="U+1E53: LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON AND ACUTE" | ṓ
| title="U+1E54: LATIN CAPITAL LETTER P WITH ACUTE" | Ṕ
| title="U+1E55: LATIN SMALL LETTER P WITH ACUTE" | ṕ
| title="U+1E56: LATIN CAPITAL LETTER P WITH DOT ABOVE" | Ṗ
| title="U+1E57: LATIN SMALL LETTER P WITH DOT ABOVE" | ṗ
| title="U+1E58: LATIN CAPITAL LETTER R WITH DOT ABOVE" | Ṙ
| title="U+1E59: LATIN SMALL LETTER R WITH DOT ABOVE" | ṙ
| title="U+1E5A: LATIN CAPITAL LETTER R WITH DOT BELOW" | Ṛ
| title="U+1E5B: LATIN SMALL LETTER R WITH DOT BELOW" | ṛ
| title="U+1E5C: LATIN CAPITAL LETTER R WITH DOT BELOW AND MACRON" | Ṝ
| title="U+1E5D: LATIN SMALL LETTER R WITH DOT BELOW AND MACRON" | ṝ
| title="U+1E5E: LATIN CAPITAL LETTER R WITH LINE BELOW" | Ṟ
| title="U+1E5F: LATIN SMALL LETTER R WITH LINE BELOW" | ṟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1E6x
| title="U+1E60: LATIN CAPITAL LETTER S WITH DOT ABOVE" | Ṡ
| title="U+1E61: LATIN SMALL LETTER S WITH DOT ABOVE" | ṡ
| title="U+1E62: LATIN CAPITAL LETTER S WITH DOT BELOW" | Ṣ
| title="U+1E63: LATIN SMALL LETTER S WITH DOT BELOW" | ṣ
| title="U+1E64: LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE AND DOT ABOVE" | Ṥ
| title="U+1E65: LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE AND DOT ABOVE" | ṥ
| title="U+1E66: LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON AND DOT ABOVE" | Ṧ
| title="U+1E67: LATIN SMALL LETTER S WITH CARON AND DOT ABOVE" | ṧ
| title="U+1E68: LATIN CAPITAL LETTER S WITH DOT BELOW AND DOT ABOVE" | Ṩ
| title="U+1E69: LATIN SMALL LETTER S WITH DOT BELOW AND DOT ABOVE" | ṩ
| title="U+1E6A: LATIN CAPITAL LETTER T WITH DOT ABOVE" | Ṫ
| title="U+1E6B: LATIN SMALL LETTER T WITH DOT ABOVE" | ṫ
| title="U+1E6C: LATIN CAPITAL LETTER T WITH DOT BELOW" | Ṭ
| title="U+1E6D: LATIN SMALL LETTER T WITH DOT BELOW" | ṭ
| title="U+1E6E: LATIN CAPITAL LETTER T WITH LINE BELOW" | Ṯ
| title="U+1E6F: LATIN SMALL LETTER T WITH LINE BELOW" | ṯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1E7x
| title="U+1E70: LATIN CAPITAL LETTER T WITH CIRCUMFLEX BELOW" | Ṱ
| title="U+1E71: LATIN SMALL LETTER T WITH CIRCUMFLEX BELOW" | ṱ
| title="U+1E72: LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS BELOW" | Ṳ
| title="U+1E73: LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS BELOW" | ṳ
| title="U+1E74: LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE BELOW" | Ṵ
| title="U+1E75: LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE BELOW" | ṵ
| title="U+1E76: LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX BELOW" | Ṷ
| title="U+1E77: LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX BELOW" | ṷ
| title="U+1E78: LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE AND ACUTE" | Ṹ
| title="U+1E79: LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE AND ACUTE" | ṹ
| title="U+1E7A: LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON AND DIAERESIS" | Ṻ
| title="U+1E7B: LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON AND DIAERESIS" | ṻ
| title="U+1E7C: LATIN CAPITAL LETTER V WITH TILDE" | Ṽ
| title="U+1E7D: LATIN SMALL LETTER V WITH TILDE" | ṽ
| title="U+1E7E: LATIN CAPITAL LETTER V WITH DOT BELOW" | Ṿ
| title="U+1E7F: LATIN SMALL LETTER V WITH DOT BELOW" | ṿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1E8x
| title="U+1E80: LATIN CAPITAL LETTER W WITH GRAVE" | Ẁ
| title="U+1E81: LATIN SMALL LETTER W WITH GRAVE" | ẁ
| title="U+1E82: LATIN CAPITAL LETTER W WITH ACUTE" | Ẃ
| title="U+1E83: LATIN SMALL LETTER W WITH ACUTE" | ẃ
| title="U+1E84: LATIN CAPITAL LETTER W WITH DIAERESIS" | Ẅ
| title="U+1E85: LATIN SMALL LETTER W WITH DIAERESIS" | ẅ
| title="U+1E86: LATIN CAPITAL LETTER W WITH DOT ABOVE" | Ẇ
| title="U+1E87: LATIN SMALL LETTER W WITH DOT ABOVE" | ẇ
| title="U+1E88: LATIN CAPITAL LETTER W WITH DOT BELOW" | Ẉ
| title="U+1E89: LATIN SMALL LETTER W WITH DOT BELOW" | ẉ
| title="U+1E8A: LATIN CAPITAL LETTER X WITH DOT ABOVE" | Ẋ
| title="U+1E8B: LATIN SMALL LETTER X WITH DOT ABOVE" | ẋ
| title="U+1E8C: LATIN CAPITAL LETTER X WITH DIAERESIS" | Ẍ
| title="U+1E8D: LATIN SMALL LETTER X WITH DIAERESIS" | ẍ
| title="U+1E8E: LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DOT ABOVE" | Ẏ
| title="U+1E8F: LATIN SMALL LETTER Y WITH DOT ABOVE" | ẏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1E9x
| title="U+1E90: LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CIRCUMFLEX" | Ẑ
| title="U+1E91: LATIN SMALL LETTER Z WITH CIRCUMFLEX" | ẑ
| title="U+1E92: LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT BELOW" | Ẓ
| title="U+1E93: LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT BELOW" | ẓ
| title="U+1E94: LATIN CAPITAL LETTER Z WITH LINE BELOW" | Ẕ
| title="U+1E95: LATIN SMALL LETTER Z WITH LINE BELOW" | ẕ
| title="U+1E96: LATIN SMALL LETTER H WITH LINE BELOW" | ẖ
| title="U+1E97: LATIN SMALL LETTER T WITH DIAERESIS" | ẗ
| title="U+1E98: LATIN SMALL LETTER W WITH RING ABOVE" | ẘ
| title="U+1E99: LATIN SMALL LETTER Y WITH RING ABOVE" | ẙ
| title="U+1E9A: LATIN SMALL LETTER A WITH RIGHT HALF RING" | ẚ
| title="U+1E9B: LATIN SMALL LETTER LONG S WITH DOT ABOVE" | ẛ
| title="U+1E9C: LATIN SMALL LETTER LONG S WITH DIAGONAL STROKE" | ẜ
| title="U+1E9D: LATIN SMALL LETTER LONG S WITH HIGH STROKE" | ẝ
| title="U+1E9E: LATIN CAPITAL LETTER SHARP S" | ẞ
| title="U+1E9F: LATIN SMALL LETTER DELTA" | ẟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1EAx
| title="U+1EA0: LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOT BELOW" | Ạ
| title="U+1EA1: LATIN SMALL LETTER A WITH DOT BELOW" | ạ
| title="U+1EA2: LATIN CAPITAL LETTER A WITH HOOK ABOVE" | Ả
| title="U+1EA3: LATIN SMALL LETTER A WITH HOOK ABOVE" | ả
| title="U+1EA4: LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE" | Ấ
| title="U+1EA5: LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE" | ấ
| title="U+1EA6: LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE" | Ầ
| title="U+1EA7: LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE" | ầ
| title="U+1EA8: LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE" | Ẩ
| title="U+1EA9: LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE" | ẩ
| title="U+1EAA: LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND TILDE" | Ẫ
| title="U+1EAB: LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND TILDE" | ẫ
| title="U+1EAC: LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW" | Ậ
| title="U+1EAD: LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW" | ậ
| title="U+1EAE: LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND ACUTE" | Ắ
| title="U+1EAF: LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND ACUTE" | ắ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1EBx
| title="U+1EB0: LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND GRAVE" | Ằ
| title="U+1EB1: LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND GRAVE" | ằ
| title="U+1EB2: LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND HOOK ABOVE" | Ẳ
| title="U+1EB3: LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND HOOK ABOVE" | ẳ
| title="U+1EB4: LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND TILDE" | Ẵ
| title="U+1EB5: LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND TILDE" | ẵ
| title="U+1EB6: LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND DOT BELOW" | Ặ
| title="U+1EB7: LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND DOT BELOW" | ặ
| title="U+1EB8: LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT BELOW" | Ẹ
| title="U+1EB9: LATIN SMALL LETTER E WITH DOT BELOW" | ẹ
| title="U+1EBA: LATIN CAPITAL LETTER E WITH HOOK ABOVE" | Ẻ
| title="U+1EBB: LATIN SMALL LETTER E WITH HOOK ABOVE" | ẻ
| title="U+1EBC: LATIN CAPITAL LETTER E WITH TILDE" | Ẽ
| title="U+1EBD: LATIN SMALL LETTER E WITH TILDE" | ẽ
| title="U+1EBE: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE" | Ế
| title="U+1EBF: LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE" | ế
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1ECx
| title="U+1EC0: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE" | Ề
| title="U+1EC1: LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE" | ề
| title="U+1EC2: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE" | Ể
| title="U+1EC3: LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE" | ể
| title="U+1EC4: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND TILDE" | Ễ
| title="U+1EC5: LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND TILDE" | ễ
| title="U+1EC6: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW" | Ệ
| title="U+1EC7: LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW" | ệ
| title="U+1EC8: LATIN CAPITAL LETTER I WITH HOOK ABOVE" | Ỉ
| title="U+1EC9: LATIN SMALL LETTER I WITH HOOK ABOVE" | ỉ
| title="U+1ECA: LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT BELOW" | Ị
| title="U+1ECB: LATIN SMALL LETTER I WITH DOT BELOW" | ị
| title="U+1ECC: LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOT BELOW" | Ọ
| title="U+1ECD: LATIN SMALL LETTER O WITH DOT BELOW" | ọ
| title="U+1ECE: LATIN CAPITAL LETTER O WITH HOOK ABOVE" | Ỏ
| title="U+1ECF: LATIN SMALL LETTER O WITH HOOK ABOVE" | ỏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1EDx
| title="U+1ED0: LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE" | Ố
| title="U+1ED1: LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE" | ố
| title="U+1ED2: LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE" | Ồ
| title="U+1ED3: LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE" | ồ
| title="U+1ED4: LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE" | Ổ
| title="U+1ED5: LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE" | ổ
| title="U+1ED6: LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND TILDE" | Ỗ
| title="U+1ED7: LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND TILDE" | ỗ
| title="U+1ED8: LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW" | Ộ
| title="U+1ED9: LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW" | ộ
| title="U+1EDA: LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND ACUTE" | Ớ
| title="U+1EDB: LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND ACUTE" | ớ
| title="U+1EDC: LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND GRAVE" | Ờ
| title="U+1EDD: LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND GRAVE" | ờ
| title="U+1EDE: LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND HOOK ABOVE" | Ở
| title="U+1EDF: LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND HOOK ABOVE" | ở
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1EEx
| title="U+1EE0: LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND TILDE" | Ỡ
| title="U+1EE1: LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND TILDE" | ỡ
| title="U+1EE2: LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND DOT BELOW" | Ợ
| title="U+1EE3: LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND DOT BELOW" | ợ
| title="U+1EE4: LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOT BELOW" | Ụ
| title="U+1EE5: LATIN SMALL LETTER U WITH DOT BELOW" | ụ
| title="U+1EE6: LATIN CAPITAL LETTER U WITH HOOK ABOVE" | Ủ
| title="U+1EE7: LATIN SMALL LETTER U WITH HOOK ABOVE" | ủ
| title="U+1EE8: LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND ACUTE" | Ứ
| title="U+1EE9: LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND ACUTE" | ứ
| title="U+1EEA: LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND GRAVE" | Ừ
| title="U+1EEB: LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND GRAVE" | ừ
| title="U+1EEC: LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND HOOK ABOVE" | Ử
| title="U+1EED: LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND HOOK ABOVE" | ử
| title="U+1EEE: LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND TILDE" | Ữ
| title="U+1EEF: LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND TILDE" | ữ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1EFx
| title="U+1EF0: LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND DOT BELOW" | Ự
| title="U+1EF1: LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND DOT BELOW" | ự
| title="U+1EF2: LATIN CAPITAL LETTER Y WITH GRAVE" | Ỳ
| title="U+1EF3: LATIN SMALL LETTER Y WITH GRAVE" | ỳ
| title="U+1EF4: LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DOT BELOW" | Ỵ
| title="U+1EF5: LATIN SMALL LETTER Y WITH DOT BELOW" | ỵ
| title="U+1EF6: LATIN CAPITAL LETTER Y WITH HOOK ABOVE" | Ỷ
| title="U+1EF7: LATIN SMALL LETTER Y WITH HOOK ABOVE" | ỷ
| title="U+1EF8: LATIN CAPITAL LETTER Y WITH TILDE" | Ỹ
| title="U+1EF9: LATIN SMALL LETTER Y WITH TILDE" | ỹ
| title="U+1EFA: LATIN CAPITAL LETTER MIDDLE-WELSH LL" | Ỻ
| title="U+1EFB: LATIN SMALL LETTER MIDDLE-WELSH LL" | ỻ
| title="U+1EFC: LATIN CAPITAL LETTER MIDDLE-WELSH V" | Ỽ
| title="U+1EFD: LATIN SMALL LETTER MIDDLE-WELSH V" | ỽ
| title="U+1EFE: LATIN CAPITAL LETTER Y WITH LOOP" | Ỿ
| title="U+1EFF: LATIN SMALL LETTER Y WITH LOOP" | ỿ
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию .
|}

См. также 
 Основная латиница
 Расширенная латиница — A
 Расширенная латиница — B
 Расширенная латиница — C
 Расширенная латиница — D
 Расширенная латиница — E

Примечания